Oreohelix howardi är en snäckart som beskrevs av Jones 1944. Oreohelix howardi ingår i släktet Oreohelix och familjen Oreohelicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
howardi